Jméno a příjmení Marek Novotný nosí více různých osob:

 Marek Novotný (soudní znalec) (* 1957) – český soudní znalec
 Marek Novotný (právník) (* 1962) – český právník
 Marek Novotný (fotograf) (* 1966) – český fotograf
 Marek Novotný (lední hokejista) (* 1972) – český hokejista
 Marek Novotný (hudebník) – český jazzový klavírista